Ignatowicz – polskie nazwisko typowe patronimiczne, z końcówką -icz co oznacza „potomek Ignacego”. Rosyjskim odpowiednikiem jest Игнатович . Według bazy PESEL z dnia 27 stycznia 2022 roku nazwisko to nosiło 1 157 Polek i 1 070 Polaków.

Osoby 
 Anna Ignatowicz-Glińska (ur. 1968) – polska kompozytorka
 Jerzy Ignatowicz (1914–1997) – polski prawnik, profesor nauk prawnych
 Piotr Ignatowicz (ur. 1975) – polski koszykarz i trener koszykarski

Przypisy 

Polskie nazwiska